Jari Kurri, finski hokejist, * 18. maj 1960, Helsinki, Finska.

Kurri je kariero začel v domačem klubu Jokerit Helsinki v finski ligi, v sezoni 1980/81 pa je prestopil v NHL klub Edmonton Oilers, pri katerem je igral kar deset sezon, večinoma v napadu z Waynom Gretzkyjem, s katerim sta tvorila eno najboljših napadalskih parov lige NHL. S Oilersi je osvojil pet Stanleyevih pokalov. V ligi NHL je igral še za klube Los Angeles Kingsm New York Rangers, Anaheim Ducks in Colorado Avalanche, skupno je v ligi NHL na 1251-ih tekmah dosegel 601 gol in 797 podaj oziroma 1398 točk. Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Jokerit Helsinki
| Finska mladinska liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 77/78
|
| 29
| 2
| 9
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Liigakarsinta
| 77/78
|
| 6
| 1
| 7
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 78
|
| 4
| 6
| 2
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 78/79
|
| 33
| 16
| 14
| 30
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Liigakarsinta
| 78/79
|
| 6
| 7
| 2
| 9
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 79/80
|
| 33
| 23
| 16
| 39
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 79/80
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 4
| 7
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 80/81
|
| 75
| 32
| 43
| 75
|
| 40
|
| 9
| 5
| 7
| 12
|
| 4
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 81/82
|
| 71
| 32
| 54
| 86
|
| 32
|
| 5
| 2
| 5
| 7
|
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 4
| 3
| 7
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 82/83
|
| 80
| 45
| 59
| 104
|
| 22
|
| 16
| 8
| 15
| 23
|
| 8
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 83/84
|
| 64
| 52
| 61
| 113
|
| 14
|
| 19
| 14
| 14
| 28
|
| 13
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 84/85
|
| 73
| 71
| 64
| 135
|
| 30
|
| 18
| 19
| 12
| 31
|
| 6
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 85/86
|
| 78
| 68
| 63
| 131
|
| 22
|
| 10
| 2
| 10
| 12
|
| 4
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 86/87
|
| 79
| 54
| 54
| 108
|
| 41
|
| 21
| 15
| 10
| 25
|
| 20
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 87/88
|
| 80
| 43
| 53
| 96
|
| 30
|
| 19
| 14
| 17
| 31
|
| 12
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 88/89
|
| 76
| 44
| 58
| 102
|
| 69
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 5
| 4
| 9
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 89/90
|
| 78
| 33
| 60
| 93
|
| 48
|
| 22
| 10
| 15
| 25
|
| 18
|-
| HC Devils
| Italijanska liga
| 90/91
|
| 30
| 27
| 48
| 75
|
| 6
|
| 10
| 10
| 12
| 22
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 6
| 6
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -4
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 91/92
|
| 73
| 23
| 37
| 60
|
| 24
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 92/93
|
| 82
| 27
| 60
| 87
|
| 38
|
| 24
| 9
| 8
| 17
|
| 12
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 93/94
|
| 81
| 31
| 46
| 77
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 4
| 6
| 10
| +11
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 20
| 10
| 9
| 19
| +10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 3
| 6
| 9
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 94/95
|
| 38
| 10
| 19
| 29
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 95/96
|
| 57
| 17
| 23
| 40
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 95/96
|
| 14
| 1
| 4
| 5
| -16
| 2
|
| 11
| 3
| 5
| 8
| -2
| 2
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 13
| 22
| 35
| -13
| 12
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| +2
| 4
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 97/98
|
| 70
| 5
| 17
| 22
| +5
| 12
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1499
| bgcolor="#7FFF00" | 730
| bgcolor="#7FFF00" | 947
| bgcolor="#7FFF00" | 1677
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 667
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 210
| bgcolor="#7FFF00" | 116
| bgcolor="#7FFF00" | 139
| bgcolor="#7FFF00" | 255
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 125
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti HC Devils
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Colorado Avalanche
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami